Seney ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Seney (Georgia)
 Seney (Iowa)
 Seney (Michigan)
 Seney Township (Michigan)

Seney ist der Familienname folgender Personen:
 Brett Seney (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 George E. Seney (1832–1905), US-amerikanischer Politiker
 Joshua Seney (1756–1798), US-amerikanischer Politiker

Seney bezeichnet außerdem:

 Seney National Wildlife Refuge, Schoolcraft County, Michigan